Валенти́на Серге́евна Соловьёва ( — ) — почётный гражданин г. Тирасполь, Герой Социалистического Труда. С 1959 по 1990 год возглавляла тираспольское швейное объединение имени 40 лет ВЛКСМ (ныне ЗАО «Одема» им. В. Соловьевой).

Биография 
Соловьёва Валентина Сергеевна — директор одного из крупнейших швейных предприятий в СССР, долгие годы была самой известной в стране тираспольчанкой.

Разработав принцип экономичного раскроя ткани, успешно внедрив его в производство, Валентина Соловьёва вывела до этого убыточное предприятие в лидеры лёгкой промышленности СССР. Более 30 лет фабрика под руководством В. Соловьёвой занимала первые места во всесоюзных коллективных соревнованиях, смотрах и конкурсах. Восемь лет подряд предприятие было признано лучшим в Советском Союзе. Мужские сорочки производства фабрики «40 лет ВЛКСМ» поставлялись не только во все союзные республики, но и экспортировались за рубеж. За годы руководства В. Соловьёвой коллектив предприятия увеличился с 500 до 8500 человек.

В числе первых в СССР здесь стали применять для раскроя и пошива одежды современные по тем временам микросхемы и компьютеры. Много лет Валентина Сергеевна являлась членом Всесоюзного Клуба директоров.

Большую роль сыграла В. Соловьёва в развитии Тирасполя. Под её руководством на фабрике построены и оборудованы новые цеха и помещения. Кроме того, ею была предложена и воплощена в жизнь идея строительства в центре Тирасполя Городского Дворца Республики, поликлиники, также было построено восемь общежитий для работников фабрики, детские сады, жилые дома. Благодаря Валентине Сергеевне в Тирасполе в 1967 году была открыта первая троллейбусная линия.

В. С. Соловьёва вела большую государственную и общественную работу: она неоднократно избиралась депутатом Верховного Совета Молдавской ССР и тираспольского городского Совета депутатов трудящихся, членом ЦК КП Молдавии, делегатом многих республиканских и Всесоюзных партийных съездов.

Награды 
 Герой Социалистического Труда
 кавалер трёх орденов Ленина
 орден «Трудовая Слава»
 орден «Знак Почета»
 орден Республики (ПМР).
 «Почетный гражданин г. Тирасполя», звание присвоено решением исполкома Тираспольского горсовета депутатов трудящихся 12 марта 1978 г.

Память 
 Её именем названо закрытое акционерное общество «Одема» (бывшая фабрика имени 40 лет ВЛКСМ) в Тирасполе.
 с 16 мая 2008 года Приднестровский республиканский банк ввёл в обращение памятную серебряную монету «Соловьёва В. С.» из серии «Выдающиеся люди Приднестровья» номиналом 100 рублей.
 Памятная доска установлена 16 мая 2008 года в канун 90-летия со дня рождения В. С. Соловьёвой на здании её родного предприятия «Одема».
 Памятник-бюст открыт 16 мая 2008 года в канун 90-летия со дня рождения В. С. Соловьёвой на Аллее Славы в Тирасполе.

Ссылки 

Почётные граждане Тирасполя
Депутаты Верховного Совета Молдавской ССР 7 созыва
Первые секретари Тираспольского горкома КП Молдавии
Делегаты XXII съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Молдавской ССР 8 созыва
Депутаты Верховного Совета Молдавской ССР 10 созыва